Андреєв Олександр Микитович — український радянський діяч
 Андрєєв Олександр Миколайович — український військовик
 Андреєв Олександр Олександрович — російський інженер-конструктор
 Андреєв Олександр Петрович — радянський військовик